Рене Небески-Войковиц (; , Вельке Гоштице, Чешская Силезия — , , Австрия) — австрийский и чешский тибетолог и этнолог.

Биография 
Обучался и преподавал в Венском университете, также учился в Италии у знаменитого тибетолога и историка буддизма Джузеппе Туччи (1894 – 1984). В течение многих лет Рене Марио Небески-Войковиц путешествовал в гималайском регионе. 

Он опубликовал ряд крупных основополагающих работ по тибетской народной религии и культу гор. В 1958 году он стал научным сотрудником Этнологического музея в Вене, где хранится  значительная коллекция его тибетских артефактов и рукописей.

Основной научный труд 
Завершив исследовательское путешествие в Гималаях в 1953 году, через два года Нэбески-Войковиц издал свой основной труд – монографию «Оракулы и демоны Тибета: культ и иконография тибетских охранительных божеств» на немецком и английском языках. Особенности политической истории Тибета, связанные с китайским вторжением, делают исследования Небески-Войковица уникальными. 

В тексте работы обращает на себя внимание скрупулёзный подход автора к мельчайшим деталям исследуемых традиций. Около четверти от всего текста монографии Небески-Войковица составляют транслитерации с тибетского и санскрита, что делает его труд предназначенным, прежде всего, для тибетологов. В то же время нельзя не подчеркнуть большого религиоведческого наследия в сфере исследований тибетского культа дхармапал, тибетских оракулов, разрушительной магии, деталей облика священнослужителей и т.д. Поэтому, помимо этнографа и тибетолога, есть основания считать Рене де Небески-Войковица выдающимся религиоведом эпохи раннего неонацизма в Западной Европе.

Библиография 
 Schriftwesen, Papierherstellung und Buchdruck bei den Tibetern (Dissertation, Wien 1949).
 Der Kult und die Ikonographie der tibetischen Schutzgottheiten / The cult and iconography of the Tibetan protective deities (Habilitation, Wien 1955).
 Wo die Berge Götter sind. Drei Jahre bei unerforschten Völkern des Himalaya (Stuttgart 1955).
 Das tibetische Staatsorakel (Archiv für Völkerkunde 3; Wien, Braumüller 1948).
 Oracles and Demons of Tibet: The Cult and Iconography of the Tibetan Protective Deities (Den Haag, Mouton 1956); Chinese translation Xīzàng de shénlíng hé guǐguài 西藏的神灵和鬼怪 (Lhasa, Xīzàng rénmín chūbǎnshè 西藏人民出版社 1993), ISBN 7-223-00456-8.
 Tibetan Religious Dances: Tibetan Text and Annotated Translation of the ’chams yig (Den Haag / Paris, Mouton 1976), posthum herausgegeben von Christoph von Fürer-Haimendorf, mit einem Anhang von Walter Graf, ISBN 90-279-7621-X.
 Ancient funeral ceremonies of the Lepchas. In: The Eastern Anthropologist 5,1, 1952
 "Hochzeitslieder der Lepchas." In: Asiatische Studien 6,1–4, 1952.
 "The use of thread-crosses in Lepcha lamaist ceremonies" (with Geoffrey Gorer). In: The Eastern Anthropologist 4,2, 1951.
 A Contribution to Mahayana iconography (1951).

Примечания

Ссылки 
 René Nebesky-Wojkowitz in the German National Library catalogue (German)
 René Nebesky-Wojkowitz in the Aeiou Encyclopedia (German)

Тибетологи Чехии
Тибетологи Австрии
Буддологи Чехии
Буддологи Австрии
Этнологи немецкоязычных стран
Родившиеся в Моравскосилезском крае
Этнографы XX века